Prvenstvo Hrvatske u dvoranskom hokeju za sezonu 2008./09. je osvojio Jedinstvo iz Zagreba. 
Prvenstvo je igrano između 3. siječnja i 21. veljače 2009. godine.

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

1.A liga

1.B liga

Drugi dio

Doigravanje za prvaka

Doigravanje za 5. – 8. mjesto

Konačni poredak 
 Jedinstvo (Zagreb)
 Mladost (Zagreb)
 Marathon II (Zagreb)
 Trešnjevka (Zagreb)
 Marathon (Zagreb)
 Mladost II (Zagreb)
 Mladost III (Zagreb)
 Concordia (Zagreb)
 Zrinjevac (Zagreb)
 Jedinstvo II (Zagreb)
 Zelina (Sveti Ivan Zelina)
 Akademičar Mladost (Zagreb)

Izvori 
 hhs-chf.hr, Podaci za Hrvatski športski almanah 2009.-2010., preuzeto 25. rujna 2014.

2009